Ботола (Botola) — высший футбольный дивизион в Марокко, основан в 1956 году. Из-за жаркого климата чемпионат проходит с осени по весну, когда погода в стране соответствует проведению турнира.

История 
Ещё до вступления в ФИФА в Марокко проводились чемпионаты, первый из которых прошёл в 1916 году. Название Ботола присвоилось лиге к началу сезона 2008—2009, до этого чемпионат назывался Марокканская Супер Лига (Morrocan Super League).

Участники Ботола 2015/2016

Выигранные чемпионаты по клубам

Ссылки 
  elbotola.com
  Сайт Лиги
  frmf.ma
 РСССФ рейтинг лист